Arianne Hartono e Olivia Tjandramulia erano le campionesse in carica, ma hanno deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Jana Sizikova e Aldila Sutjiadi hanno sconfitto Mayar Sherif e Tamara Zidanšek con il punteggio di 6-1, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

  Jana Sizikova /  Aldila Sutjiadi (Campionesse)
  Mayar Sherif /  Tamara Zidanšek (finale)

  Tímea Babos /  Ekaterine Gorgodze (quarti di finale) 
  Andrea Gámiz /  Eva Vedder (primo turno)

Wildcard 

  Fernanda Labraña /  Daniela Seguel (primo turno)

Ranking speciale 

  Quinn Gleason /  Elixane Lechemia (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

LP Chile Colina Open 2022